Чемпионат Узбекистана по футболу 2002 — 11-й чемпионат Узбекистана среди профессиональных клубов высшей лиги. Проводился в 2 круга (по одному матчу дома и на выезде) с 16 марта по 1 декабря 2002 года.

Турнирная таблица 

 Клуб «Академия» (Ташкент) отказался от участия в турнире и был заменён клубом «Сурхан» (Термез)

Результаты матчей

Бомбардиры

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2001/2002
 Первая лига Узбекистана по футболу 2002
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2002

Ссылки 
 

2002
Спорт в Узбекистане в 2002 году